Бадло — українське прізвище.

Відомі носії:
 Бадло Віталій Ігорович — український футболіст, півзахисник
 Бадло Ігор Климентійович — український футболіст, тренер.
 Бадло Петро Климентійович — український та казахський футболіст, універсальний захисник.
 Бадло Сергій Миколайович (*1976) — український футболіст, захисник.

Українські прізвища